Adelaide International 2 2022 (kobiety) – turniej tenisowy kobiet
 Adelaide International 2 2022 (mężczyźni) – turniej tenisowy mężczyzn